UP Special (UPgrade Special, UPS) — ежемесячный компьютерный журнал издательского дома «Венето», выходивший с  декабря 2003 по сентябрь 2012 года. Журнал ориентирован на решение конкретных проблем, возникающих у продвинутых пользователей персонального компьютера в процессе его эксплуатации. Благодаря нестандартному делению номера (от трети до половины объёма журнала занимала «Тема номера»), журнал рассматривал все аспекты выбранной сложной проблемы и давал конкретные рекомендации по её решению.

Разделы и рубрики 
 Helloworld — новости IT-индустрии;
 Testlab — обзоры различных устройств;
 Coverstory — статьи из темы номера;
 Soft-o-rama — обзоры программ;
 Playspace — краткие обзоры новых фильмов, музыки, компьютерных игр и интересных сайтов.

Разделы на диске 
 Антивирусы
 Новые программы
 LiveCD
 Полезные утилиты
 Программы для работы с графикой
 Интернет-браузеры
 Загрузка файлов
 Интернет-общение
 Мультимедиакодеки
 Редакторы и конвертеры
 Проигрыватели
 Редакторы и утилиты
 Архиваторы
 Запись CD/DVD
 Работа с диском
 Файловые менеджеры
 Мониторинг и диагностика
 Восстановление и бекап
 Безопасность
 Тесты и бенчмарки
 Игры

Редакционный состав 
 Главный редактор: Руслан Шебуков (2003-2012) - первый и единственный главный редактор издания.
 Редактор software: Сергей Трошин
 Редактор hardware: Геннадий Бойко
 Литературный редактор: Елена Фролова
 Дизайн и верстка: Илья Викторов, Елена Краснова
 Фотограф и иллюстратор: Елена Краснова
 PR-менеджер: Анна Шурыгина
 Директор по рекламе: Владимир Сливко
 Старшие менеджеры по рекламе: Павел Виноградов, Алексей Струк
 Менеджер по рекламе: Татьяна Бичугова
 Директор по распространению: Ирина Агронова

Примечания

См. также 
 UPgrade

Ссылки 
 Издательский Дом «Венето»
 
 Официальная страница журнала Upgrade Special в социальной сети «Facebook»
 Официальный форум журнала UPgrade и портала upweek.ru

Компьютерные журналы
Журналы России по алфавиту